Petraliella är ett släkte av mossdjur. Petraliella ingår i familjen Petraliellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Petraliella